Пара Нурия Льягостера Вивес / Аранча Парра Сантонха — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — Алиса Клейбанова и Анастасия Павлюченкова — не защищали свой титул.

Посев 

  Натали Грандин /  Владимира Углиржова (Первый раунд)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Полуфинал)

<li>  Се Шувэй /  Галина Воскобоева'' (Первый раунд)
<li>  Нурия Льягостера Вивес /  Аранча Парра Сантонха (Титул)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2012